

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Racimierz – część wsi Legnickie Pole w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole 
 Racimierz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica
 Racimierz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino